Abromeit ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Abromeit (1907–1964?), deutscher SS-Offizier
 Fritz Abromeit (1923–2004), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jürgen Abromeit (* 1954), deutscher evangelischer Theologe und Bischof
 Hans Günther Abromeit (1927–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heidrun Abromeit (* 1943), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Johannes Abromeit (1857–1946), deutscher Botaniker
 Jürgen Abromeit (* 1960), deutscher Manager
 Jutta Abromeit (* 1959), deutsche Ruderin
 Susie Abromeit (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Tristan Abromeit (* 1934), Mitbegründer der Grünen Partei Deutschlands